Bohdan Zaleski (1887–1927) – polski astronom
 Józef Bohdan Zaleski  (1802–1886) – polski poeta